Ieliccini Val Zala (in sloveno Jelični Vrh, in tedesco Ielitschenwerch) è un insediamento disperso della Slovenia, frazione del comune di Ídria.

La località si trova sulle colline sovrastanti la sponda destra del torrente Zala, a 640 metri s.l.m., a 11,7 chilometri dal capoluogo comunale e a 55,6 chilometri dal confine italiano.
All'insediamento (naselje) afferiscono gli agglomerati di Bezeljak, Govekarjev vrh, Jakš, Kališe, Lesetenza (Lešetnica), Markič, Presauzenu (Pelhan), Pustota, Slabe e Vrh Zale.

Durante il dominio asburgico fu comune autonomo e comprendeva anche la maggior parte dell'attiguo insediamento (naselje) di Gore che nella dizione tedesca dava il nome a tutto il comune.

Tra le due guerre mondiali Ieliccini Val Zala fu frazione del comune di Dole.

Corsi d'acqua
Torrente Zala (Zala); Ljubevščica

Alture principali
Zagodov vrh, mt 730

Note

Insediamenti di Idria